Ю́го-Восто́чный обхо́д Симферо́поля — строящаяся автодорога в Крыму; открытие намечено на 2024 год.

История 
Раньше это направление использовалось местными жителями из села Заречного (поворот на Ангарский полигон) по грунтовой дороге вдоль полигона 5 км, с поворота на село Дружное по асфальту через село Ивановка на село Трудовое.

Работы по строительству автодороги начаты в ноябре 2021 года.

Проект 
Стоимость составления проекта: 1,6 млрд рублей.

Заказчиком выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог».
Юго-восточный обход Симферополя на отрезке Донское - Перевальное разрушит плодородные земли сельхозназначения, много сел и экосистему Добровского поселения. Скоростную трассу планируют провести по селам Заречное, Перевальное, в 130 метрах от питьевого Аянского водохранилища, наполняющегося из естественного горного источника. Вода из Аянского водохранилища поступает в дома жителей Добровской долины и города Симферополь. До 2014 года вторая санитарная зона Аянского водохранилища в пределах которой планируется строительство скоростной трассы, проходимостью 30 тысяч машин в сутки охранялась военизированной охраной.    

Юго-восточный обход Симферополя на отрезке Донское - Перевальное, намного превышает пропускную способностью Ангарского перевала, в который эта скоростная трасса вольется. 

Новая дорога не разгрузит столицу полуострова от транспорта в связи с тем, что сильно возросло количество собственников машин, проживающих и имеющих работу именно в городе Симферополь.
 Строительство обхода финансируется в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП); в 2022 году на строительство дороги выделено 6,3 млрд рублей.
 На 2020 год суммарная стоимость всего строительства оценивалась в 32 млрд рублей.
 Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2024 год.

См. также 
 Автомобильные дороги Крыма
 Аянское водохранилище
 Заречное — село в Симферопольском районе.
 Объездная дорога

Примечания

Ссылки 
 Начало работ на Юго-Восточном обходе Симферополя.
 Решено: объездная трасса на ЮБК (Юго-восточный обход Симферополя) пройдет через Заречное
 Юго-восточный обход Симферополя пройдет вдоль Аянского водохранилища.
 Юго-восточный обход Симферополя спроектируют до конца 2020 года. Цена вопроса — 1,6 млрд рублей.
 Для юго-восточного обхода Симферополя изымут 177 участков и 58 домов.
 Сергей Аксёнов: Утвержден вариант строительства юго-восточного обхода Симферополя через село Заречное вдоль Аянского водохранилища.
 "Для юго-восточного обхода Симферополя изымут 177 участков и 58 домов."
 18 ноября 2021 - 13:15 // Глава Крыма извинился перед людьми за снос домов под строительство трассы.
 «Зачем вы уничтожаете прекрасный Крым?» – из крымских сетей.
 17.11.2021, 18:55 | Политика // Власти Крыма утвердили маршрут прохождения юго-восточного обхода Симферополя.
 Определён маршрут юго-восточной объездной трассы Симферополя.
 Строительство автомобильной дороги в обход г. Симферополя.
 Юго-восточный обход Симферополя построят за 32 млрд рублей.
 Протяженность будущего юго-восточного обхода Симферополя составит больше 25 километров, что позволит «разгрузить» больше 30 тысяч транзитных машин с городских дорог ежесуточно.
 Юго-Восточный обход Симферополя. Работы в районе дороги на Денисовку.

Автомобильные дороги Крыма
Симферопольский район